Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Kremlin Cup 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl česko-slovenský pár František Čermák a Michal Mertiňák, jehož členové nestartovali společně. Čermák nastoupil se slovenským tenistou Filipem Poláškem. Spoluhráči v úvodním kole nestačili na australsko-německou dvojici Rameez Junaid a Philipp Marx. Mertiňákovým spoluhráčem se stal Brazilec André Sá, s nímž došel do čtvrtfinále, kde je vyřadil ruský pár Viktor Baluda a Konstantin Kravčuk.

Deblový titul si připsal nenasazený rusko-uzbecký pár Michail Jelgin a Denis Istomin, který ve finále zdolal britskou bratrskou dvojici Kena a Neala Skupské po rovnocenném zisku prvních dvou setů 6–2, 1–6, až v rozhodujícím supertiebreaku nejtěsnějším poměrem míčů [14–12].

Michail Jelgin i Denis Istomin tak získali první titul na okruhu ATP v kariéře.

Nasazení párů 
  Max Mirnyj /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  František Čermák /  Filip Polášek (1. kolo)
  Tomasz Bednarek /  Daniele Bracciali (1. kolo)
  Michal Mertiňák /  André Sá (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kremlin Cup 2013